Belmore – wieś w USA, Hrabstwo Putnam (Ohio) w stanie Ohio. 
 Belmore – nazwa dzielnicy (przedmieścia), położonej na terenie samorządu lokalnego City of Canterbury, wchodzącego w skład aglomeracji Sydney.
 Belmore Falls – wodospad w Parku Narodowym Morton 
 Belmore Sports Ground, dawniej: Belmore Oval – wielofunkcyjny stadion w Belmore
 Hrabia Belmore – tytuł hrabiowski w parostwie Irlandii
 Belmore Mountain – wzgórze, 398 metrów w powiecie Gortgall, zachodniej County Fermanagh, Irlandia Północna.
 Belmore Park – publiczny park w południowej części Sydney.
 Lake Belmore – jezioro, zostało spiętrzone w 1995 roku, aby dostarczać wodę do miasta Croydon w Australii.

Osoby o nazwisku Belmore 
 Bertha Belmore (1882–1953) – brytyjska aktorka filmowa.
 Daisy Belmore (1874–1954) – angielska aktorka.
 Lionel Belmore (1867–1953) – angielski aktor i reżyser.
 Rebecca Belmore (ur. 1960) – kanadyjska artystka z Winnipeg.